Ла́нгем (Ла́нгхэм, Лэ́нгэм, Лэ́нгхэм) () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 —  (существует с 1660 года):
  (1584—1671) — английский политик, член Парламента Лондона и Сатерка.
  (ок. 1621 — 1699) — английский политик, член Парламента Нортамптоншира и Нортамптона.
  (1736—1795) — английский политик, член Парламента Нортамптоншира.
  (1870—1951) — английский землевладелец, фотограф, орнитолог и энтомолог.
  (1894—1972) — ирландский землевладелец и художник-ботаник.

  (1913—1991) — американский сельскохозяйственный генетик, специалист по кунжуту индийскому.
  (род. 1949) — английский актёр кино и телевидения, сценарист.
  (1820—1871) — английский боксёр.
  (1911—1972) — американский эксперт по детонации плутония, авиационной и аэрокосмической медицине.
  (1310—1376) — английский священник, Архиепископ Кентерберийский (1366—1368), кардинал.
 Лэнгэм, Уоллес (род. 1965) — американский актёр кино и телевидения.

Топоним 
Деревни Англии
  — в Норфолке.
  — авиабаза ВВС.
  — в Ратленде.
  — в Суффолке.
  — в Эссексе.

Прочие страны
  — городок в Саскачеване (Канада).

Langham 
 Langham Hospitality Group — гонконгская группа, управляющая сетями отелей Langham, Cordis и Eaton, а также ресторанами, барами и спа-центрами.
  — гостиница в Лондоне.
 Лангем-плейс — офисный, гостиничный и торговый комплекс в Гонконге.
  — гостиница в Пасадине (Калифорния, США).
  — элитная гостиница-небоскрёб на Манхэттене.
  — некоммерческое международное христианское братство.
  — элитный жилой дом на Манхэттене (Нью-Йорк).

См. также 
  — ряд примечательных зданий Англии.
  — в Фицровии (Лондон).
  — улица в Вестминстере (Лондон).
 Лэнхэм